Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Trevor Kronemann e David Macpherson 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (campioni)
 David Adams /  Piet Norval (primo turno)

 Richey Reneberg /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Marc-Kevin Goellner /  Javier Sánchez (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1997
ATP Tour 1997